Das Damendoppel der US Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina, die jedoch nicht erneut antraten.

 Setzliste 

 Ergebnisse 
 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Damendoppel
2015